Angelo Fagiani – arcivescovo cattolico italiano
 Cesare Fagiani – poeta italiano
 Isola dei Fagiani – isolotto fluviale del fiume Bidasoa, al confine tra Francia e Spagna

Pagine correlate 
Fagiano